

Patronyme 
Le mot Deriche désigne le patronyme que portent des algériens descendants de Souk El Had en Algérie:

 Mohamed Deriche, homme politique algérien ;
 Lyès Deriche, homme politique algérien ;
 Dahmane Deriche, homme politique algérien ;
 , scientifique algérien ;
 , artiste algérien ;
 Kamel Deriche, Diplomate, Haut Fonctionnaire des Nations Unies (ONU)

Science 
 , opérateur d'image numérique ;

Entreprise 
 Entreprise Deriche de gazon synthétique, entreprise algérienne ;
 Kamel Deriche Consulting (KDC): www.kderiche.com

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles

Références 
www.kderiche.com
Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme